Emporio steht für:

 Emporio, griechischer Hafenort auf Chalki
 Emporio (Chios), prähistorische Siedlung auf Chios, siehe Emborios

Siehe auch:
 Emporio-Hochhaus
 Emporion
 Emporium
 Emporia
 Empúries
 Emporis